Empicoris är ett släkte av insekter. Empicoris ingår i familjen rovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rovskinnbaggar
Empicoris